peut faire référence à :
 , émission de télévision américaine diffusée depuis 1997 sur le réseau de télévision ABC ;
 , groupe de musique écossais fondé en 2005.